Ave Atque Vale – wiersz angielskiego poety Algernona Charlesa Swinburne’a, poświęcony pamięci Charlesa Baudelaire’a i opatrzony mottem z Kwiatów zła. Tytuł, znaczący "Witaj i żegnaj", jest starorzymską formułą pożegnania zmarłego, poświadczoną w liryce Katullusa. Utwór składa się z osiemnastu numerowanych strof jedenastowersowych.

Shall I strew on thee rose or rue or laurel, 
Brother, on this that was the veil of thee? 
Or quiet sea-flower moulded by the sea, 
Or simplest growth of meadow-sweet or sorrel, 
Such as the summer-sleepy Dryads weave, 
Waked up by snow-soft sudden rains at eve? 
Or wilt thou rather, as on earth before, 
Half-faded fiery blossoms, pale with heat 
And full of bitter summer, but more sweet 
To thee than gleanings of a northern shore 
Trod by no tropic feet? 

Wiersz obfituje w typowe dla stylu Swinburne’a aliteracje: Thou sawest, in thine old singing season, brother,/Secrets and sorrows unbeheld of us; O sleepless heart and sombre soul unsleeping; Nor in your speech the sudden soul speaks thought,/Sleep, and have sleep for light; Or through mine ears a mourning musical/Of many mourners rolled; Makes manifest his music and his might.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
Utwory poetyckie Algernona Charlesa Swinburne’a
Utwory literackie napisane strofą jedenastowersową